Carlini puede referirse a:

 Carlini (apellido), apellido italiano.
 Carlini (cráter), pequeño cráter de impacto lunar.
 Base Carlini, base antártica permanente de la República Argentina, anteriormente llamada Base Jubany.